Зовка — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Марьинская волость». В в 1918-28 гг. — центр Зовецкого сельсовета.

География 
Находится на северо-востоке региона, в северной части района, на реке Дряжна. Произрастает ольха, берёза.

Уличная сеть не развита.

История 
Первое упоминание — 1571 г. как дер. Зовка Быстреевского погоста Шелонской пятины.
 
В 01.03.1917 — 31.07.1927 входила в Зовецкий сельсовет Узьминская волость Гдовский уезд

01.08.1927-31.10.1928 Зовецкий сельсовет Струго-Красненский район Лужский округ

01.11.1928 −30.06.1930 Озеревский сельсовет Струго-Красненский район Лужский округ

01.07.1930 — 28.02.1935 Озеревский сельсовет Струго-Красненский район

01.03.1935-31.08.1940 Озеревский сельсовет Псковский округ

01.09.1940-31.07.1944 Озеревский сельсовет Псковский округ
 
01.08.1941-31.01.1944 Германская оккупация

01.08.1944 — Передана в Псковскую область

Согласно Закону Псковской области от 28 февраля 2005 года деревня Зовка вошла в состав образованного муниципального образования Сиковицкая волость.

До апреля 2015 года деревня Зовка входила в Сиковицкую волость.

В соответствии с Законом Псковской области от 30 марта 2015 года № 1508-ОЗ деревня Зовка, вместе с другими селениями упраздненной Сиковицкой волости, вошла в состав образованного муниципального образования «Марьинская волость».

Население

Инфраструктура 
В 1934-41 гг. и 1944-50 гг. — колхоз «Красная Зовка», в 1950-61 гг. — бригада Зовка колхоза имени Сталина, в 1961-70 гг. — бригада Зовка колхоза имени Кирова, в 1970—1992 гг. — бригада Зовка совхоза «Первомайский». Ферма по выращиванию молодняка крупного рогатого скота колхоза имени Кирова (1966), молочнотоварная ферма Зовка — колхоза имени Кирова (1961, 1966); совхоза «Первомайский» (1971, 1982, 1987), затем МТФ ТОО «Первомайское» (1993) — сейчас развалины зданий.

Зовецкая школа I ступени (1927). Лавка (1885). Ранее существовала часовня во имя Казанской Божией Матери (упоминается в
1885 г. и в 1899 г.). Около деревни находится деревенское Зовецкое кладбище.

Почтовое отделение, обслуживающее д. Зовка, — 181114; расположено в бывшем волостном центре д. Сиковицы.

Транспорт 
Стоит на пересечении автодорог местного значения.

Остановка «Зовка» на автодороге 58К-364 «Струги Красные — Ляды».

Примечания

Ссылки 
 Зовка на Викимапии

Литература 
Ефимов А. Н., Фёдоров А. И. Статистическо-географический словарь Струго-Красненского района Псковской области // Авт.-сост.: А. Н. Ефимов, А. И. Фёдоров. — Струги Красные, 2015. — 440 с.: ил. (с дополнениями). С.248-249.
Населённые пункты Струго-Красненского района